Лос Аматитос има више значења:

 Лос Аматитос (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматитос, Лос Аматес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматитос (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Аматитос (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику